Strongin ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Strongin (1919–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Lejb Strongin (1896–1968), Direktor des sowjetischen Verlages Der Emes
 Theodore Strongin (1918–1998), US-amerikanischer Komponist, Musikkritiker und Entomologe